Ryan Edwards (1993) – calciatore inglese
 Ryan Edwards (1993) – calciatore australiano